

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Posadówka – wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Kobiele Wielkie
 Posadówka – część wsi Waleńczów w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Opatów

Zobacz też 
 Posada, Posadowo, Posadów